Carmense – abitanti di Carmo (Rio de Janeiro)
Carmense – abitanti di Carmo da Mata
Carmense – abitanti di Carmo do Paranaíba